

Населённые пункты
 Ла-Эсперанса — город в департаменте Интибука.
 Ла-Эсперанса — город в провинции Жужуй.
 Ла-Эсперанса — город в провинции Тукуман.
 Ла-Эсперанса — муниципалитет в Гватемале.
 Ла-Эсперанса — город и муниципалитет в Колумбии.
 Ла-Эсперанса — город в Эквадоре.
 Ла-Эсперанса — город на Канарских островах.

Другое
 Ла-Эсперанса (аэропорт)
 La Esperanza (скульптура)
 La Esperanza (газета)